Pandit – sanskrycki tytuł nadawany erudytom hinduistycznym 
 Panditdźi – Szanowny Pan Pandit
 Pandit Nehru – określenie używane wobec Jawaharlal Nehru
 Pandit – Pudźari (przewodzący ceremoniom wedyjskim),  bramin z dźati Pande
 Pandit (imię męskie)
 Pandit (imię żeńskie) – np. siostra J.Nehru : Pandit Widźaja Lakszmi
 Pandici kaszmirscy